Mickwitz är ett efternamn som burits av bland andra:

Camilla Mickwitz (1937–1989), finländsk grafiker
Gerda von Mickwitz (1862–1948), finländsk författare
Gunnar Mickwitz (1906–1940), finländsk historiker
Gösta Mickwitz (1917–2003), finländsk nationalekonom
Erik Mickwitz (född 1938), finländsk ämbetsman
Joachim Mickwitz (född 1962), finländsk historiker
Johan Mickwitz (1937–2002), finländsk författare
Peter Mickwitz (född 1964), finländsk författare